Tecken kan avse:

 Tecken – representation av en (annan) sak, se Symbol
 Tecken – en uppsättning symboler som ofta används i matematiska uttryck, se Matematisk notation
 Tecken – inom matematiken varje nollskilt reellt tals egenskap att vara positivt eller negativt, se Signum (matematik)
 Tecken – ord, uttryck eller siffra som används i teckenspråk för hörselskadade
 Järtecken – varsel, förebud eller tecken på något, se Omen
 Skrivtecken – ett flertal olika symboler som brukas för att skriva text och siffror 
 Stjärntecken – en av tolv lika delar av ekliptikan som västerländsk astrologi traditionellt brukar delas in i

Se även 
 Semiotik – samlingsnamn för teorier om och studiet av tecken
 Notation